Бацање кугле у женској конкуренцији на Светском првенству у атлетици 2015. у Пекингу одржано је 22. августа на Националном стадиону.

Титулу светске првакиње из Москве 2013. није бранила Валери Адамс са Новог Зеланда.

Земље учеснице 
Учествовало је 24 атлетичарке из 17 земаља.

  Белорусија (3)
  Бразил (2)
  Венецуела (1)
  Иран (1)
  Италија (1)
  Јамајка (1)
  Камерун (1)
  Кина (3)
  Куба (1)
  Мађарска (1)
  Немачка (1)
  Пољска (1)
  САД (3)
  Тринидад и Тобаго (1)
  Украјина (1)
  Чиле (1)
  Шпанија (1)

Освајачи медаља

Рекорди пре почетка Светског првенства 2015. 
22. август 2015.
{| class="wikitable" width=100%
|-
!colspan="6" | Рекорди пре почетка Светског првенства 2015.
|-
| Олимпијски рекорди
| Илона Брисеник
| 
| 22,41
| rowspan="2" | Москва, СССР
| 24. јул 1980.
|-
| Светски рекорд
| rowspan="2" | Наталија Лисовска
| rowspan="2" | 
| 22,63
| 7. јун 1987.
|-
| rowspan="2" | Рекорд светских првенстава
| rowspan="2" | 21,24
| Рим, Италија
| 5. септембар 1987.
|-
| Валери Адамс || 
| Тегу, Јужна Кореја
| 29. август 2011.
|-
| Најбољи светски резултат сезоне
| Кристина Шваниц || 
| 20,77
| Пекинг, Кина
| 20. мај 2015.
|-
| Европски рекорд
| Наталија Лисовска || 
| 22,63
| Москва, СССР
| 7. јун 1987.
|-
| Северноамерички рекорд
| Белси Лаза || 
| 20,96
| Мексико, Мексико
| 2. мај 1992.
|-
| Јужноамерички рекорд
| Елисанжела Адријано || 
| 19,30
| Туња, Колумбија
| 14. јул 2001.
|-
| Афрички рекорд 
| Вивијан Чуквумика || 
| 18,35
| Иџебу Оде, Нигерија
| 17. април 2006.
|-
| Азијски рекорд
| Мејсу Ли || 
| 21,76| Шиђаџуенг, Кина
| 23. април 1988.
|-
| Океанијски рекорд| Валери Адамс || 
| 21,24| Тегу, Јужна Кореја
| 29. август 2011.
|}

 Најбољи резултати у 2015. години 
Десет најбољих светских бацачица кугле 2015. године. пре почетка светског првенства (22. августа 2015) заузимало је следећи пласман.

Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на СП 2015.

 Квалификациона норма 

 Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC+8)

 Резултати 
 Квалификације 
У квалификацијама је учествовало 24 такмичарке подељене у две групе по 12. Квалификациона норма за финале износила је 18,30 метара (КВ), коју је испуниле 7 такмичарки, а 5 се пласирало према постигнутом резултату (кв''').,,

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичарка представља

Финале 
,,

Референце

Спољашње везе 

Светско првенство у атлетици на отвореном 2015.
Бацање кугле на Светском првенству у атлетици на отвореном